En Pologne, Kamień-Kolonia peut désigner :

 Kamień-Kolonia, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kamień-Kolonia, un village dans la voïvodie de Lublin.